Czakó László (?–) magyar barlangi- és roncskutató búvár, búvároktató
 Czakó László (1921–?) mezőgazdász
 Czakó László (1939) magyar orvos, belgyógyász, endokrinológus, egyetemi docens
 Czakó László (1953) magyar mérnök
 Czakó László (1966) magyar orvos, belgyógyász, diabetológus, gasztroenterológus professzor